Borgia syftar oftast på

 Borgia (släkt) – adelssläkt, ursprungligen från Aragonien, senare verksam i Italien

Personer med efternamnet Borgia
 Alfonso de Borja (1378–1458), från 1455 känd som påve Calixtus III 
 Cesare Borgia (1475–1507)
 Gioffre Borgia (1481–1517)
 Francisco Borgia (1510–1572) hertig av Gandia, jesuit, helgonförklarad
 Juan Borgia (1474–1497) hertig av Gandia
 Lucrezia Borgia (1480–1519)
 Rodrigo Borgia (1431–1503) kardinal, från 1492 känd som påve Alexander VI
 Stefano Borgia (1731–1804), kardinal, teolog och historiker

Övrigt 
 Borgia/Norrköping BK – svensk sportklubb

 Borgia, Italien, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro,

Se även 
 The Borgias, flera olika filmer

Efternamnsförgreningssidor
Robotskapade Italienförgreningar